Suša (Gorenja vas-Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas-Poljane
 Suša (Lukovica), een plaats in de Sloveense gemeente Lukovica
 Suša (Orle), een plaats in Kroatië
 Susa